Graber är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Pierre Graber (1908–2003), schweizisk politiker
 Veit Graber (1844−1892), österrikisk entomolog

Tyska efternamn